ТФХ — многозначная аббревиатура:
 ТФХ — теплофизические характеристики
 ТФХ — терефталоилхлорид

См. также 
  — аббревиатура латиницей